A Gustaf III repülőtér (ismert még mint Saint Barthélemy repülőtér, Rémy de Haenen repülőtér, néha mint St. Jean Airport)  Franciaország egyik nemzetközi repülőtere, amely  közelében található a Karib-térségben. 

Nevét III. Gusztáv svéd királyról kapta.

Futópályák

Forgalom

Légitársaságok és úti célok

Jegyzetek

További információk 
 
 
 

Franciaország repülőterei